Earll ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Earll junior (1786–1846), US-amerikanischer Politiker
 Nehemiah H. Earll (1787–1872), US-amerikanischer Jurist und Politiker